La Qatari League 2003-2004 è stata vinta dall'Al-Sadd Sports Club.

Classifica 

Legenda:
      Campione del Qatar e ammessa alla AFC Champions League 2005
      Ammessa alla AFC Champions League 2005
      Retrocessa in Qatar Second Division 2005-2006

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Collegamenti esterni 

2004